Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Belinda Cordwell e Julie Richardson che hanno battuto in finale Laura Arraya e Beth Herr 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Laura Arraya /  Beth Herr (finale)
 Mercedes Paz /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)

 Amy Holton /  Adriana Villagrán (primo turno)
 Linda Gates /  Heather Ludloff (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1985